FLL est un code qui peut signifier :
 .

FLL est un sigle qui peut signifier :
 First Lego League, un concours destiné à des jeunes de 10 à 16 ans utilisant le système Lego Mindstorms ;
 François Le Lionnais (1901-1984), un ingénieur chimiste, mathématicien épris de littérature, doublé d’un écrivain passionné de sciences.

Code IATA des aéroports